Бенес Христофорович Айо (; род. 8 июня 1979, Резекне, Латвийская ССР), также известен по прозвищу Чёрный Ленин — латвийский коммунист и национал-большевик русско-угандийского происхождения.

С 1998 года был членом Национал-большевистской партии. Айо также является членом Коммунистической партии Великобритании (марксистско-ленинской). Участвовал во многих акциях солидарности с Палестиной. Айо принимал активное участие в присоединении Крыма к Российской Федерации в 2014 году, в политическом кризисе на Украине и в войне на Донбассе. Его неоднократно арестовывали в разных странах и судили за политическую деятельность.

Биография 
Бенес Айо родился в Резекне (Латвийская ССР). Его отец — угандиец, а мать — русская. Он изучал биологию в Латвийском университете.

7 мая 2005 года Айо был арестован за подрыв дымовых шашек во время визита Джорджа Буша в Латвию. Позже в том же году Айo был арестован и приговорён к 9 месяцам тюрьмы за призывы свержения государственного строя и впоследствии объявил голодовку в тюрьме, которая длилась 27 дней, пока состояние его здоровья не ухудшилось до такой степени, что он был доставлен в больницу. После пяти с половиной месяцев в тюрьме его мера пресечения была изменена с содержания под стражей на полицейский надзор, сославшись на диабет.

После этого Айо покинул Латвию и переехал в Лондон (Великобритания). Он изучал микробиологию в Биркбеке (Лондонский университет). Позже Айо работал строителем в Терминале 2 аэропорта Хитроу. Он играл активную роль в политических митингах в Великобритании, где был связан с Коммунистической партией Великобритании (марксистско-ленинской) и участвовал в пропалестинских демонстрациях.

С мая по июнь 2013 года он находился в Палестине, где принимал участие в акциях против израильского правительства. Находясь в Палестине, Айо получил медицинскую подготовку.

14 сентября 2013 года в Москве Айо принял участие в съезде политической партии «Другая Россия». 19 ноября 2013 года Айо участвовал в Лондоне в акции памяти Александра Долматова. 29 ноября 2013 года он организовал в Гааге очередную акцию памяти Долматова. Бенес был арестован и провёл шесть недель в голландской тюрьме.

Участие в политическом кризисе на Украине 
В 2014 году Айо уехал в Республику Крым. 1 апреля 2014 года он был арестован в Донецке за «подготовку вооружённого переворота с целью свержения правительства и подрыва территориальной целостности Украины» и депортирован в Великобританию, где Айо принимал участие в демонстрациях в течение нескольких недель.

В мае 2014 года, несмотря на запрет на въезд в страну в течение трёх лет, Айо попытался пересечь границу Украины вместе с ещё двумя активистами. Он был задержан государственной пограничной службой Украины и депортирован в Латвию, где был задержан Государственной полицией Латвии в Рижском аэропорту.

16 мая Рижский центральный районный суд постановил взять Айо под стражу, а Государственная полиция Латвии начала уголовное преследование за подстрекательство к насильственному свержению правительства Латвии, изменению политической системы и ликвидации национальной независимости Латвии. Айо назвал обвинения «сфабрикованными» и «политическими репрессиями» и выразил желание добиться оправдательного приговора, а также компенсации морального ущерба. В ночь на 30 мая члены крайне левой партии «Другая Россия» запустили петарды и дымовые шашки в Генеральное консульство Латвии в Санкт-Петербурге и установили флаг СССР на фасаде здания, распространяли листовки и требовали освобождения Айо.

Несмотря на то, что он находился под наблюдением полиции, в начале 2015 года ему удалось сбежать из Латвии автостопом в Таллин, где он сел на паром в Финляндию, а затем на автобусе отправился в Россию, в конечном итоге прибыв в Восточную Украину. Там он присоединился к вооружённым силам самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Суд Центрального района Риги впоследствии начал розыск Айо.

Позже Айо сообщил, что участвовал в боевых действиях пророссийских боевиков в Дебальцево и возле Станицы Луганской, а также получил звание сержанта, пройдя путь от наводчика артиллерийской гаубицы до члена мотострелковой бригады. В середине апреля 2019 года Государственная полиция Латвии объявила Айо подозреваемым по делу о незаконном участии в политическом кризисе на Украине.

В начале 2020 года он был задержан в Яренске Архангельской области России, где Айо планировал принять участие в акции протеста против строительства мусорной свалки. Генеральная прокуратура Латвии запросила его экстрадицию в Латвию, а Айо попросил Владимира Путина предоставить политическое убежище в России. Айо был освобождён из тюрьмы в феврале 2020 года.

Примечания

Ссылки 

Коммунисты Латвии
Персоналии:Национал-большевизм
Участники протестов на Юго-Восточной Украине (2014)
Заключённые на Украине